Marie d'Harcourt peut désigner :
 Marie d'Harcourt (morte en 1464), dame de Parthenay, fille de  Jacques II d'Harcourt, baron de Montgo(m)mery et neveu de Jean VI, femme de Jean d'Orléans, comte de Dunois ;
 Marie d'Harcourt (1398-1476), comtesse d'Aumale, fille de Jean VII, comte d'Harcourt, femme d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont.
Homonymie dynastique